Масс-старт на 15 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошёл 18 февраля. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из 13 стран. Россия — единственная страна, представленная 4 биатлонистами. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 14:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся россиянин Евгений Устюгов.

Победитель был определён с помощью фотофиниша.

Оба спортсмена, не допустившие ни одного промаха, стали в итоге призёрами (Эмиль Хегле Свендсен и Ондржей Моравец).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр